Disse lister over fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune viser alle fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

Liste 1: Abildtrup - Langer Huse, Liste 2: Laugesens Have - Råstrup , Liste 3: S.Vium til Ånumvej

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments